Agarbha é um termo sânscrito

É uma classe de pranayama.

Os pranayama são classificados em agarbha e sagarbha, sua distinção é causada pela mentalização ou não de mantra.
Um Agarbha é um pranayma sem semente, ou seja quando não a mentalização de mantra. 
É sinónimo de nirgarbha pranayama.

Ver também 

 garbha
 paranayama

Filosofia indiana
Palavras, frases e expressões em sânscrito